Serpula nautiloides är en ringmaskart som beskrevs av Gmelin 1791. Serpula nautiloides ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nautiloides